Пејет има више значења:
 Пејет (река), река у САД
 Округ Пејет (Ајдахо)
 Пејет (Ајдахо)